Koech ist der Familienname folgender Personen:

 Aron Koech (* 1990), kenianischer Hürdenläufer
 Barnabas Kipkorir Koech (* 1979), kenianischer Marathonläufer
 Bernard Kiprop Koech (* 1988), kenianischer Langstreckenläufer
 Charles Koech (* 1983), kenianischer Langstreckenläufer
 Edwin Koech (* 1983), kenianischer Marathonläufer
 Enock Koech (* 1981), kenianischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Gideon Koech (* 1972), kenianischer Marathonläufer

 Isiah Kiplangat Koech (* 1993), kenianischer Langstreckenläufer
 Jackson Koech (* 1978), kenianischer Langstreckenläufer
 John Koech (* 1995), bahrainischer Hindernisläufer kenianischer Herkunft
 Jonah Koech (* 1996), US-amerikanischer Leichtathlet kenianischer Herkunft
 Justus Koech (* 1980), kenianischer Mittelstreckenläufer
 Nicholas Kipruto Koech (* 1982), kenianischer Langstreckenläufer
 Paul Koech (1969–2018), kenianischer Langstreckenläufer
 Paul Kipsiele Koech (* 1981), kenianischer Hindernisläufer
 Peter Koech (* 1958), kenianischer Langstreckenläufer
 Shadrack Kimutai Koech (* 1999), kasachisch-kenianischer Langstreckenläufer
 Werner Koech (1882–1963), deutscher Architekt
 William Koech (* 1961), kenianischer Langstreckenläufer

Siehe auch:

 Kipkoech